Martin Nicholas Pavelich, kanadski hokejist, * 6. november 1927, Sault Ste. Marie, Ontario, Kanada.

Pavelich je igral na položaju levega krilnega napadalca za NHL moštvo Detroit Red Wings od sezone 1947/48 do 1956/57. Njegov mlajši brat Matt Pavelich je dolgoletni hokejski sodnik in je bil leta 1987 sprejet v Hokejski hram slavnih lige NHL.

Igralska kariera
Pavelich je v karieri igral 634 tekem v NHL in zadel 93 zadetkov, prispeval 159 podaj in skupaj zbral 252 točk. Štirikrat je osvojil Stanleyjev pokal - v letih 1950, 1952, 1954 in 1955. Posledično je igral tudi na štirih tekmah zvezd. 

Leta 1956, ko je pogodbo z ligo podpisal tudi njegov brat Matt, se je prvič v zgodovini lige dogodilo, da je bila v ligi prisotna bratska kombinacija igralec-sodnik.

Pregled kariere

|-
| Galt Red Wings
| OHA
| 46/47
|
| 28
| 22
| 26
| 48
|
| 52
|
| 
| 
| 
| 
| 
|
|-
| Indianapolis Capitals
| AHL
| 47/48
|
| 26
| 3
| 14
| 17
|
| 21
|
| ?
| ?
| ?
| ?
| 
| ?
|-
| Detroit Red Wings
| NHL
| 47/48
|
| 41
| 4
| 8
| 12
|
| 10
|
| 10
| 2
| 2
| 4
| 
| 6
|-
| Detroit Red Wings
| NHL
| 48/49
|
| 60
| 10
| 16
| 26
|
| 40
|
| 9
| 0
| 1
| 1
| 
| 8
|-
| Indianapolis Capitals
| AHL
| 49/50
|
| 6
| 2
| 3
| 5
|
| 2
|
| ?
| ?
| ?
| ?
| 
| ?
|-
| Detroit Red Wings
| NHL
| 49/50
|
| 65
| 8
| 15
| 23
|
| 58
|
| 14
| 4
| 2
| 6
| 
| 13
|-
| Detroit Red Wings
| NHL
| 50/51
|
| 67
| 9
| 20
| 29
|
| 41
|
| 6
| 0
| 1
| 1
| 
| 2
|-
| Detroit Red Wings
| NHL
| 51/52
|
| 68
| 17
| 19
| 36
|
| 54
|
| 8
| 2
| 2
| 4
| 
| 2
|-
| Detroit Red Wings
| NHL
| 52/53
|
| 64
| 13
| 20
| 33
|
| 49
|
| 6
| 2
| 1
| 3
| 
| 7
|-
| Detroit Red Wings
| NHL
| 53/54
|
| 65
| 9
| 20
| 29
|
| 57
|
| 12
| 2
| 2
| 4
| 
| 2
|-
| Detroit Red Wings
| NHL
| 54/55
|
| 70
| 15
| 15
| 30
|
| 59
|
| 11
| 1
| 3
| 4
| 
| 12
|-
| Detroit Red Wings
| NHL
| 55/56
|
| 70
| 5
| 13
| 18
|
| 38
|
| 10
| 0
| 1
| 1
| 
| 4
|-
| Detroit Red Wings
| NHL
| 56/57
|
| 64
| 3
| 13
| 16
|
| 48
|
| 5
| 0
| 0
| 0
| 
| 6
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 694
| bgcolor="#7FFF00" | 120
| bgcolor="#7FFF00" | 202
| bgcolor="#7FFF00" | 322
| bgcolor="#7FFF00" | 
| bgcolor="#7FFF00" | 529
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 91
| bgcolor="#7FFF00" | 13
| bgcolor="#7FFF00" | 15
| bgcolor="#7FFF00" | 28
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 74
|}

Zunanje povezave
 

Živeči ljudje
Kanadski hokejski levokrilni napadalci
Zmagovalci Stanleyjevega pokala
Hokejisti Galt Red Wings
Hokejisti Indianapolis Capitals
Hokejisti Detroit Red Wings